J97 – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Alginet